Eppenberg (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Eppenberg (Oostenrijk), een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Eppenberg-Wöschnau, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Solothurn